Ivan Popov – scacchista russo
 Ivan Popov – ciclista olimpionico bulgaro